Посон (, ) — носки, которые надевают с ханбоком, корейским национальным костюмом, также называются чоки (), чоккон (), маль (). Согласно «Хунмонъ чахве» (), книге авторства Чхве Седжина (), в 1527 году, в правление короля , посон назывались «посёнмаль» ().

Неизвестно, когда корейцы начали носить посон, в период трёх корейских государств (57 год до н. э. — 668 н. э.), высшее общество носило шёлковые носки. В период правления династии Чосон белые носки носили все слои общества.

Разновидности 
Виды посон разнятся в зависимости от назначения, формы и типа шитья. Кутын («прямые») посон (곧은버선) и нуин («старческие») посон (누인버선) отличаются формой.

По типу шитья посон бывают сом (솜 — с хлопковой подкладкой), кёп (겹 — двухслойные носки без подкладки), хот (홑 — нижние однослойные носки, на которые надеваются другие), нуби (누비, стёганые зимние носки). Тхарэ посон (타래버선) — декоративные вышитые детские носки. В верхнюю часть носков продета ленточка, с помощью которой они затягиваются.

Хотя мужские и женские посон не отличаются покроем, швы на мужских носках более прямые.

Примечания 

Чулочно-носочные изделия
Корейский национальный костюм
Нательное бельё